Фа́нні — ім'я, прізвище.

Персоналії 
 Фанні Ардан ( 1949) — французька акторка.
 Фанні де Сіверс (1920—2011) — естонська мовознавець, літературна дослідниця та есеїстка.
 Фанні Каплан (1890—1918) — учасниця російського революційного руху, відома, головним чином, як виконавець замаху на життя Леніна.
 Фанні Мендельсон (1805—1847) — німецька співачка, піаністка і композиторка, сестра композитора Фелікса Мендельсона.
 Фанні Фішер ( 1986) — німецька спортсменка-веслувальниця, олімпійська чемпіонка.
 Род Фанні ( 1981) — французький футболіст.

Твори та фільми 

 «Фанні» — п'єса 1932 року французького драматурга Марселя Паньоля.
 «Фанні (фільм, 1932)» — французький фільм, екранізація п'єси М. Паньоля; режисер Марк Аллегре.
 «» — італійський фільм, екранізація п'єси М. Паньоля; реж. Маріо Альміранте;
 «» — фільм-екранізація п'єси М. Паньоля, реж. Джошуа Логан, США, 1961.
 «» — французький фільм-екранізація п'єси М. Паньоля реж. Данієль Отей, 2013.

 Фанні та Олександр — фільм 1982 року, реж. Інгмар Бергман.

Сторінки-неоднозначності людських імен